Che-jang je čínské místopisné jméno pro:

 Che-jang (Šen-si) – okres v provincii Šan-si;
 Meng-čou – okres v provincii Che-nan, od 2. století př. n. l. do 14. století nesoucí název  Che-jang.